Государственное предприятие «Малореченское» (ГП «Малореченское») ранее Совхоз-завод «Малореченское» — винодельческое предприятие первичного и вторичного виноделия, основанное в 1957 году. Оно является одним из 8 предприятий входящих в состав ФГУП ПАО «Массандра». Предприятие расположено в селе Малореченское, Алуштинского горсовета.

История 
Возникновение виноделия в данной местности связанно с именем Княжевича А. Д. Он являлся владельцем этих земель и занимался виноделием. Княжевич А.Д выращивал виноград на своих землях и изготавливал вино. Он осуществлял торговлю своими винами в Санкт-Петербурге, Харькове, Одессе (1856—1861), Ростове (1863), Саратове (1864), Нижнем Новгороде, а также в городах Урала и Сибири. На Нижегородской ярмарке он лично знакомил интересующихся с качественными крымскими винами. Предпринятая им активная торговая деятельность оказалась невыгодной. Но Княжевич А.Д сделал очень важное дело. Ознакомленные с крымскими винами на Нижегородской ярмарке купцы, со всей России стали ехать в Крым, что способствовало увеличению спроса на вина.

О предприятии 
Совхоз-завод «Малореченское» возник в 1957 году на бывших землях «колхоза имени Ленина» и ещё двух колхозов.

В 1958 году он вошёл в состав ФГУП ПАО «Массандра».

В совхозе были построены электростанция, водохранилище и водопровод, мастерские. Винодельческое хозяйство выступило новатором в технологии хранения винограда с помощью специальных холодильников.

В 1965 году в совхозе-заводе был создан «Обще-совхозный институт экономических знаний», рассчитанный на обучение 80 человек.

В 1969 году совхозом-заводом было произведено 205 тысяч декалитров виноматериалов, который используется в производстве вин: «Мускат белый Южнобережный», «Кокур десертный Сурож», «Мадера Крымская», «Портвейн красный Южнобережный» и др.

В 1973 году бригадой О. В. Опанасенко был собран рекордный урожай винограда 208,7 центнеров с гектара.

С 8 февраля 2006 года имеет официальное название Государственное предприятие «Малореченское».

В настоящее время площадь виноградников предприятия составляет 476 гектар. Они находятся в окрестностях 4 сёл Алуштинского горсовета. На предприятии работают 302 человека. Ежегодно на хранение помещают 500 тонн виноматериала для производства вин. Сортами винограда в насаждениях являются столовые: Шабаш, Италия, Грочанка, Кардинал, Молдова и технические сорта: Мускат белый, Мускат розовый, Каберне Совиньон, Пино-Гри, Бастардо Магарачский, Кокур белый, Альбильо, Вердельо, Саперави, Серсиаль, которые используются для изготовления крепких марочных вин.

На предприятии также занимаются выращиванием фруктов (площадь садов 96 гектар) и табака сорта Американ (площадь насаждений 50 гектар).

Вина 
С 1966 года началось производство вина «Бастардо Массандра». Его изготавливают из сорта винограда Бастардо Магарачский. Вино награждено 4 золотыми медалями (1 из них на международном конкурсе в Ялте в 1970 году).

Главным виноделом Задорожным Сергеем Владимировичем в 1996 году, на основе старинных рецептов разработанных во времена князя Л. С. Голицына в 1880 году, воссоздана новая марка вина, названая «Седьмое небо князя Голицына». Его изготавливают из сортов винограда: Кокур белый, Мускат белый и Мускат розовый. Вино было награждено 6 золотыми медалями. С этого же года производится «Портвейн Малореченский», который награждён 3 золотыми и 5 серебряными медалями.

В 1999 году разработана и производится «Марсала Малореченская», единственный аналог известного сицилийского вина «Марсала» в Крыму. Вино изготавливают из сортов винограда: Альбильо Крымский, Бастардо Магарачский, Каберне-Совиньон и Шабаш. На международных конкурсах вино награждено: 5 золотыми и 2 серебряными медалями. Начато производство «Марсала Солнечная». Вино было награждено золотой и 3 серебряными медалями.

Главным виноделом в 2003 году разработано новое десертное вино «Каберне Екатерины Десертное». Вино изготавливают из сорта винограда  Каберне-Совиньон. На международных конкурсах вино награждено 3 золотыми медалями. На предприятии также изготовлено Саперави сортовое. Вино награждено 2 серебряными медалями.

В 2004—2005 годах начато производство новых полусладких столовых вин: «Бастардо Каллистон» (награждено серебряной медалью), «Каберне Каллистон» (награждено золотой и серебряной медалью), «Кокур Каллистон» (награждено золотой и серебряной медалью) и «Саперави Каллистон» (награждено золотой медалью).

В 2009 году на основе 100-летнего вина типа «Малага» произведённого в Крыму, виноделами воссоздана технология производства данного вина и изготовлено новое марочное ликёрное вино «Нектар Массандры». Вино изготавливают из сортов винограда: Кокур белый, Бастардо Магарачский, Каберне-Совиньон. Оно содержит самую большую массовую долю сахара 28 % среди всех вин ФГУП ПАО «Массандра».

За успехи в деле виноделия С. В. Задорожный в 2015 году был избран почётным гражданином Алушты.

Предприятием осуществляется производство широкого спектра марочных и ординарных вин. Вина производимые ГП «Малореченское» были награждены множеством наград на международных конкурсах.

Крепкие 
 «Марсала Малореченская»
 «Марсала Солнечная»
 «Портвейн Малореченский»

Ликёрные 
 «Нектар Массандры»

Десертные 
 «Бастардо Массандра»
 «Каберне Екатерины Десертное»
 «Седьмое небо князя Голицина»

Столовые полусладкие 
 «Бастардо Каллистон»
 «Каберне Каллистон»
 «Кокур Каллистон»
 «Саперави Каллистон»

Столовые сухие 
 «Саперави сортовое»

Примечания

Литература 
 
 

 Алуштинский вестник. (Еженедельная городская газета), № 32 (1013), от 13 августа 2010 года.

Ссылки 
 Предприятие на сайте «Вина Крыма»
 История села Малореченское
 Государственное предприятие «Малореченское»
 Бастардо Каллистон «Массандра» и Саперави Каллистон «Массандра» — натуральные красные полусладкие вина винодела Сергея Задорожного из Малореченского
 Когда профессия становится хобби
 Малореченское, ГП
 Объединение «Массандра», хозяйства Большой Алушты
 Директор Остапенко А.М о ГП «Малореченское» объединения «Массандра». (15 августа 2009 года)

1957 год в Крыму
Винодельческие предприятия СССР
Винодельческие предприятия Алушты
Массандра (комбинат)